Sankt Ulrich am Waasen
Sankt Ulrich in Gröden, zie Urtijëi
St. Ulrich am Pillersee
Sankt Ulrich im Mühlkreis
Sankt Ulrich im Schwarzwald
Sankt Ulrich bei Steyr
Sankt Ulrich in de Elzas, zie Saint-Ulrich